Ку́бок ми́ра по сноуборду () — серия крупнейших кубковых международных соревнований в мужском и женском сноуборде. Соревнования включают в себя выступления в поворотных (сноуборд-кросс, параллельный гигантский слалом, параллельный слалом и командная гонка в сноуборд-кроссе) и акробатических дисциплинах (биг-эйр, хафпайп и слоупстайл). Женщины выступают на Кубке мира во всех дисциплинах, кроме биг-эйра.

По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов в отдельных дисциплинах. Обычно спортсмены выступают или в поворотных дисциплинах, или в акробатических, поэтому в сноуборде с 2010 года существуют три общих зачёта Кубка мира: общий зачёт в акробатических дисциплинах (AFU), в зачёт идут очки набранные в акробатических дисциплинах: биг-эйр (кроме женщин), слоупстайл, хафпайп, общий зачёт в сноуборд-кроссе (SBX), в зачёт идут очки набранные в сноуборд-кроссе, и общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (PAR), в зачёт идут очки набранные в параллельном слаломе (сокр. ПСЛ) и параллельном гигантском слаломе (сокр. ПГС). Результаты, достигнутые спортсменами в командных гонках, в общем зачёте Кубка мира не учитываются. Текущий лидер в общем зачёте выступает в жёлтой майке, а лидер в той или иной отдельной дисциплине — в оранжевой. Очки, набранные спортсменами на чемпионатах мира и Олимпийских играх, в Кубке мира не учитываются.

В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается сертификат, денежный приз и главный трофей соревнований — «Большой хрустальный глобус». Среди мужчин и женщин Кубок мира впервые стал проводиться с сезона 1994/1995.

До сезона 2000/2001 проводились соревнования в слаломе и гигантском слаломе, но после исключения гигантского слалома из программы Олимпийских игр (на зимней Олимпиаде-2002 был проведён параллельный гигантский слалом) соревнования по этим дисциплинам больше не проводились.

Этапы Кубка мира проводятся на горнолыжных курортах Европы (Альпы, Скандинавия, Пиренеи, Кавказ), Северной Америки (США и Канада), восточной Азии и на искусственно созданных рампах.

 Рекордсменами по числу побед в общем зачёте являются Джейси-Джей Андерсон из Канады (4 раза — 2001, 2002, 2003, 2004) и Карин Рюби из Франции (6 раз — 1996-98, 2001-03).
 По числу побед на отдельных этапах лидируют француз Матьё Боццетто (35) и француженка Карин Рюби (67).

Система начисления очков за гонки 
За каждую гонку, проведённую сноубордистом в Кубке мира, спортсмен получает определённое количество очков в зависимости от занятого места. Эти очки идут как в зачёт Кубка мира по соответствующей дисциплине, так и в общий зачёт Кубка мира (AFU, PAR или SBX).

Общий зачёт Кубка мира 
 В сезоне 1994-95 Кубок мира разыгрывался в 3 дисциплинах: хафпайп, слалом, гигантский слалом. А вручалось 4 кубка: 3 «Малых Хрустальных глобуса» (в дисциплинах: хафпайп, слалом, гигантский слалом) и «Большой Хрустальный глобус» в слаломных дисциплинах (очки в гигантском слаломе + очки в слаломе);
 В сезоне 1995-96 был впервые разыгран «Большой Хрустальный глобус» в Общем зачёте Кубка мира, то есть считались очки набранные в слаломных дисциплинах + очки, набранные в хафпайпе. Также впервые были проведены соревнования в параллельном слаломе, а очки набранные в этой дисциплине шли в Общий зачёт Кубка мира, в зачёт в слаломных дисциплин, а также в малый зачёт слалома (Параллельный слалом + слалом);
 В сезоне 1996-97 в программу соревнований был включён сноуборд-кросс и супергигантский слалом. Стал разыгрываться «Малый хрустальный глобус» в сноуборд-кроссе, а также очки, набранные в этой дисциплине шли в Общий Зачёт Кубка мира. Очки, набранные в супергиганте, шли в малый зачёт гигантского слалома и в Общий зачёт Кубка мира;
 В сезоне 1997-98 впервые были проведены соревнования в параллельном гигантском слаломе, а очки набранные в этой дисциплине шли в Общий зачёт Кубка мира, в зачёт в слаломных дисциплин, а также в малый зачёт гигантского слалома (Параллельный гигантский слалом + гигантский слалом + супергигант);
 С сезона 1999—2000 малый зачёт Кубка мира в гигантском слаломе был разделён на два зачёта: Общий зачёт Кубка мира в Параллельном гигантском слаломе и Общий Зачёт в Гигантском слаломе. Были исключены соревнования в слаломе, а также отменён Зачёт Кубка мира в слаломе, а очки, набранный в параллельном слаломе шли в Общий Зачёт Кубка мира и в зачёт в Параллельном гигантском слаломе;
 В сезоне 2001-02 впервые были проведены соревнования в биг-эйре у мужчин, вручены «Малые хрустальные глобусы» в параллельном слаломе и биг-эйре (у мужчин);
 В сезоне 2002-03 были исключены соревнования в гигантском слаломе. Среди мужчин и женщин было разыграно: «Большой Хрустальный глобус» в Общем Зачёте Кубка мира, «Малые Хрустальные глобусы» в дисциплинах: хафпайп, сноуборд-кросс, параллельные виды (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом), а также среди мужчин в биг-эйре;
 В сезоне 2004-05 «Большой хрустальный глобус» в Общем Зачёте Кубка мира не разыгрывался, а разыгрывался во всех дисциплинах отдельно. У мужчин: в хафпайпе, в сноуборд-кроссе, в параллельных видах (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом) и биг-эйре. У женщин: в хафпайпе, в сноуборд-кроссе и в параллельных видах (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом);
 С сезона 2005-06 (по сезон 2009-10) был возвращён «Большой хрустальный глобус» в Общем Зачёте Кубка мира. А Кубку мира, разыгрываемые в дисциплинах отдельно стали вновь называться «Малыми Хрустальными глобусами». Они были разыграны в дисциплинах: хафпайп, сноуборд-кросс, параллельные виды (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом), а также среди мужчин в биг-эйре;
 С сезона 2010—2011, по решению FIS, было создано 2 Общих Зачёта Кубка мира: в технических дисциплинах (сноуборд-кросс, параллельный слалом, параллельный гигантский слалом) — ASP и в акробатических дисциплинах (фристайл: хафпайп, биг-эйр, слоупстайл (с 2012 года)) — AFU. Впервые были проведены соревнования в слоупстайле, а среди женщин в биг-эйре;
 В сезоне 2011—2012 соревнования в биг-эйре среди женщин не проводились, но впервые были проведены командные гонки в сноуборд-кроссе (команда из 2 человек). Были вручёны «Малые Хрустальные глобусы» в слоупстайле. У женщин в зачёт «Малого Хрустального глобуса» идут очки, набранные в слоупстайле и биг-эйре;
 С сезона 2012—2013 введён Общий зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе, Общий Зачёт Кубка мира в параллельных видах и отменён Зачёт Кубка мира ASP.

С сезона 2012—2013 существует 3 общих зачёта Кубка мира
 Общий зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе;
 Общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом);
 Общий зачёт Кубка мира в акробатических дисциплинах — AFU (хафпайп, слоупстайл, биг-эйр)

Призёры зачёта Кубка мира в акробатических дисциплинах (AFU) 
В скобках указано который по счёту Кубок мира выиграл сноубордист.

Мужчины

Женщины

Призёры зачёта Кубка мира в параллельных дисциплинах (PAR) 
В скобках указано который по счёту Кубок мира выиграл сноубордист.

Мужчины

Женщины

Призёры зачёта Кубка мира в сноуборд-кроссе 
В скобках указано который по счёту Кубок мира выиграл сноубордист.

Мужчины

Женщины

Ссылки